

Biografia
Dopo gli studi musicali si è dedicato alla ricerca musicologica specializzandosi in musica per tastiera cembalo-organistica.

Maurizio Machella ha al suo attivo oltre un migliaio di pubblicazioni di musica per organo e clavicembalo. Collabora da anni con la casa editrice Armelin di Padova per la quale è direttore artistico della collana "L'Organo italiano nell'Ottocento". Possiede un grande archivio musicale privato di partiture, copie di manoscritti e microfilm di musiche per organo e clavicembalo dal XVI al XIX secolo. È un grande sostenitore del sistema Hauptwerk, che pubblicizza attivamente sul suo canale YouTube: qui pubblica da alcuni anni le registrazioni dei brani da lui editi, eseguiti o al computer tramite Hauptwerk o precedentemente da altri musicisti sulla stessa piattaforma, così da promuovere i giovani talenti.

Dal 1993 al 2006 ha ricoperto l'incarico di Organista della Corale Lauretana della Pontificia Basilica di Loreto.

Nel luglio 2007 si è iscritto al Royal College of Organists di Londra.

Collegamenti esterni
Maurizio Machella su Discogs

Gruppi e musicisti delle Marche